Падро́н (,  ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сар. Занимает площадь 48,5 км². Население — 8985 человек (на 2010 год).

Известные уроженцы и жители 
 Кастро, Росалия де (1837—1885) — испанская писательница.
 Масиас Влюблённый — галисийский трубадур, один из последних и наиболее известных средневековых поэтов Галисии. Жил во второй половине XIV века.
 Села, Камило Хосе (1916—2002) — выдающийся испанский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1989 года.

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Convento de Herbón

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи